Пятый Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин прошёл в 1979 году в городе Тбилиси (Грузинская ССР) по круговой системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

По итогам кругового турнира три спортсменки минчанки Елена Альтшуль, Людмила Сохненко и Любовь Шаус из Вильнюса набрали равное количество очков. Между ними должен был проведён матч для определения чемпиона. По семейным обстоятельствам не приняла участие Любовь Шаус. Матч Альтшуль—Сохненко закончился вничью 3 : 3. Обеим спортсменкам было присвоено звание чемпионки СССР. Шаус стала бронзовым призёром.

Ссылки 
 Статистика чемпионатов с 1975-1984 на сайте Шашки в России

Женщины 1979
1979 год в шашках
Спортивные соревнования в Тбилиси
Чемпионаты СССР в 1979 году
1979 год в Грузии
Соревнования по шашкам в Грузии